ZDJ steht für:
 Bahnhof Bern (IATA-Code)
 Zentralrat der Juden in Deutschland

Abkürzung